Барджер () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1917—1996) — американский физиолог, президент Американского физиологического общества (1970—1971).
  (род. 1980) — американский виндсёрфер, участник летних Олимпийских игр (2008).
  (род. 1963) — американский бейсболист, бронзовый медалист Панамериканских игр (1983).
  (1878—1939) — британский химик, член Королевского общества (с 1919), лауреат Премии Лонгстаффа Королевского химического общества (1936).
  (род. 1958) — американский предприниматель, генеральный директор авиакомпании JetBlue (2007—2015).
  (1930—1992) — американский юрист и спортивный функционет, президент клуба Главной лиги бейсбола «Питтсбург Пайрэтс» (1989—1991).
  — американский политик, член Совета округа Лос-Анджелес (с 2016).
  (1870—1954) — американская теннисистка, чемпионка США (1908), член Международного зала славы тенниса (с 1958).
  — американский киномонтажёр, лауреат премий «Эмми» в категории варьете-передач (2018, 2019).
  (1885—1964) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Лос-Анджелес Доджерс».
  (1909—1986) — американский геолог и предприниматель, генеральный директор нефтяной компании Aramco (1961—1968).
  (1892—1936) — американский солдат, участник Первой мировой войны, обладатель Медали Почёта.

См. также